Orthotylinae — подсемейство полужесткокрылых из семейства слепняков (Miridae). Встречаются по всему миру.

Описание 
Отличительным признаком этого подсемейства являются сходящимся парэмподиям (подушечки на кончиках лапок между коготками). Тело обычно удлинённое зелёное, чёрное или пёстроокрашенное. На бёдрах и голенях ног обычно чёрные точки отсутствуют. Крылья иногда редуцированы.

Экология 
Являются хищниками или питаются смешанной растительно-животной пищей. Ряд видов, например Halticus bractatus, Lopidea davisi и Melanotrichus virescens, являются вредителями культурных растений. Представители рода Hyalochloria, Blepharidopterus angulatus и Heterotoma planicorne уничтожают тлей и гусениц чешуекрылых.

Классификация 
В мировой фауне более 220 родов. Подсемейство разделяют на шесть триб.

 Austromirini 
 Ceratocapsini 
 Coridromiini 
 Halticini 
 Nichomachini 
 Orthotylini

Примечания

Ссылки 
 On-line Systematic Catalog of Plant Bugs (Insecta: Heteroptera: Miridae)

 
Подсемейства насекомых